Ве́рхняя Жемтала́ () — село в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Образует муниципальное образование «сельское поселение Верхняя Жемтала», как единственный населённый пункт в его составе.

География  
Селение расположено в юго-восточной части Черекского района, на левом берегу реки Псыгансу при входе в Суканское ущелье. Находится в 16 км к юго-востоку от районного центра Кашхатау и в 50 км от города Нальчик (по дороге).

Площадь территории сельского поселения составляет — 19,29 км2. Основную часть муниципального образования занимают сельскохозяйственные угодья и нагорные пастбища.

Граничит с землями населённых пунктов: Жемтала на севере, Верхний Лескен на востоке, Ташлы-Тала на юго-востоке и Верхняя Балкария на юго-западе.

Населённый пункт расположен в переходной от предгорной в горную зоне республики. Рельеф местности представляет собой в основном предгорную наклонную равнину, расположенной в долине реки Псыгансу. С запада и востока село окружён массивами Лесистого хребта. Северная часть населённого пункта холмистая, с юга окружен горными хребтами. Перепады относительных высот составляют более 500 метров. Средние высоты на территории села составляют 861 метр над уровнем моря. Высшей точкой сельского поселения является гора Тушу, находящееся к югу от села.

Гидрографическая сеть представлена реками Псыгансу, Жемтала, Белые Камни и их мелкими притоками. Имеются выходы родников.

Климат влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +8,0°С, и колеблется от средних +19,0°С в июле, до средних -4,0°С в январе. Первые заморозки наблюдаются в конце сентября, последние наблюдаются в конце апреля. Среднегодовое количество осадков составляет около 850 мм. Основное количество которых выпадает в период с мая по июль.

Этимология  
Название села происходит от одноимённой реки Жемтала (), что в переводе с кабардинского языка означает «топящая коров» (жэм — «корова», тхьэлэ — «топить»).

По другой версии, название переводят с балкарского языка как «кормовая поляна» (жем — «корм», тала — «поляна»). При этом, название реки является первичной, позже распространённая на местность и село.

История  
Село основано в 1939 году переселенцами из сёл Верхне-Балкарского сельсовета. Первыми жителями села были представители родов Ксанаевых, Занкишиевых, Бегиевых, Таукеновых, Моттаевых, Гузеевых, Гороевых и др. В 1940 году был образован самостоятельный Верхне-Жемталинский сельсовет.

В 1944 году Верхне-Жемталинский сельсовет был упразднён и заброшен, в связи с депортацией балкарцев в Среднюю Азию. К тому моменту в новом селе уже числилось около 150 дворов, с общей численностью населения в 750 человек. 

Второе становление села стало возможным после возвращения балкарцев из депортации в 1957 году. В том же году был восстановлен Верхне-Жемталинский сельсовет. 

В 1992 году Верхне-Жемталинский сельский совет был реорганизован и преобразован в Верхне-Жемталинскую сельскую администрацию. В 2005 году Верхне-Жемталинская сельская администрация была преобразована в муниципальное образование, со статусом сельского поселения.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Поло-возрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 811 чел. (50,2 %). Женщины — 803 чел. (49,8 %).

Средний возраст населения — 32,8 лет. Медианный возраст населения — 29,9 лет.

Средний возраст мужчин — 31,9 лет. Медианный возраст мужчин — 28,6 лет.

Средний возраст женщин — 33,8 лет. Медианный возраст женщин — 31,0 лет.

Местное самоуправление  
Администрация сельского поселения Верхняя Жемтала — с. Верхняя Жемтала, ул. Настуева, 80.

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Исполнительно-распорядительный орган — Местная администрация сельского поселения Верхняя Жемтала. Состоит из 6 человек.
 Глава администрации сельского поселения — Ораков Арсен Ахматович.
 Представительный орган — Совет местного самоуправления сельского поселения Верхняя Жемтала. Состоит из 11 депутатов, избираемых на 5 лет.

Образование  
 МКУ Средняя общеобразовательная школа «имени А.Р. Чубакова» — ул. Моллаева, 54. 
 Начальная школа Детский сад (при школе) — ул. Моллаева, 54А.

Здравоохранение  
 Участковая больница — ул. Ксанаева, 54.

Культура  
 МКУ Сельский Дом Культуры — ул. Настуева, 67.

Общественно-политические организации: 
 Совет старейшин 
 Совет ветеранов труда и войны 
 Совет женщин

Ислам  
 Сельская мечеть — ул. Ксанаева, 52.

Экономика  
В экономике сельского поселения главную роль играет разведения крупного и мелкого рогатого скота, а также растениеводство. Значимые промышленные предприятия на территории сельского поселения отсутствуют.

Улицы  
На территории села зарегистрировано 4 улицы:

Известные уроженцы 
 Занкишиев Жагъа Якубович — поэт, член союза писателей России.

Ссылки  
 Сельское поселение Верхняя Жемтала

Примечания 
 

Населённые пункты Черекского района
Муниципальные образования Черекского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии